Draco se puede referir a:

 Draco o Dracón, duro legislador griego del siglo VII a. C.
Constelación Draco
 Dracaena draco (también conocido como Drago).
 Draco, un género de lagartos.
 Draco Malfoy, personaje de Harry Potter.
 Dragón mitológico
 El Conde Draco: personaje de Barrio Sésamo.
 Robi Draco Rosa: artista polifacético.
 Dracos, nombre común genérico para los peces de la familia Channichthyidae.
 Sinónimo del género '''''Dracaena